Loturi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Loturi (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Loturi (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani